Tulstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Tulstrup Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Søndre Provsti
 Tulstrup Sogn (Skanderborg Kommune) – et sogn i Skanderborg Kommune og i Silkeborg-Ry Provsti